Чемпіонат Шотландії з футболу 1930—1931 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 9 серпня 1930 та фінішував 29 квітня 1931. Це 41-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій дев'ятнадцятий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1931
Шотландія
Шотландія